Berg (luks. Bierg) – wieś we wschodnim Luksemburgu, stolica administracyjna gminy Betzdorf. W 2005 roku, miasteczko zamieszkiwało 88 osób.

Wsie w dystrykcie Grevenmacher